|-
| 141601 - ||  || 5 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141602 - ||  || 5 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141603 - ||  || 5 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 141604 - ||  || 5 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 141605 - ||  || 6 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141606 - ||  || 6 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141607 - ||  || 2 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141608 - ||  || 6 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141609 - ||  || 6 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141610 - ||  || 4 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 141611 - ||  || 6 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 141612 - ||  || 8 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 141613 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141614 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141615 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141616 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141617 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141618 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141619 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141620 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141621 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141622 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141623 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141624 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141625 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141626 - ||  || 9 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141627 - ||  || 8 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141628 - ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141629 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141630 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141631 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141632 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141633 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141634 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141635 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141636 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141637 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141638 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141639 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141640 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141641 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141642 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141643 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141644 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141645 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141646 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141647 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141648 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141649 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141650 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141651 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141652 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141653 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141654 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141655 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141656 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141657 - ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141658 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141659 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141660 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141661 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141662 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141663 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141664 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141665 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141666 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141667 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141668 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141669 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141670 - ||  || 15 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141671 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141672 - ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141673 - ||  || 12 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141674 - ||  || 12 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141675 - ||  || 12 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141676 - ||  || 12 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141677 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141678 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141679 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141680 - ||  || 13 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141681 - ||  || 13 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141682 - ||  || 15 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141683 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141684 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141685 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141686 - ||  || 8 mai 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141687 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141688 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141689 - ||  || 10 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141690 - ||  || 13 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141691 - ||  || 15 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141692 - ||  || 15 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141693 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141694 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141695 - ||  || 18 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141696 - ||  || 18 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141697 - ||  || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141698 - ||  || 29 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141699 - ||  || 16 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141700 - ||  || 17 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-